Atterberg peut faire référence à :
 Albert (Mauritz) Atterberg (1846-1916), un agronome et chimiste suédois ;
 Kurt (Magnus) Atterberg (1887-1974), un compositeur et chef d'orchestre suédois ;
 limites d'Atterberg, un indicateur et un test qualifiant la plasticité d’un sol.